Yafc (Yet Another FTP Client) est un client FTP pour système UNIX en ligne de commande.
Il est distribué sous licence GNU GPL. Il permet la complétion grâce à la  bibliothèque GNU Readline. Il supporte le SSH file transfer protocol.

Parmi ses fonctionnalités principales on trouve :
 mise en cache des répertoires listés ;
 possibilités étendues de complétion des noms de commandes, de fichiers, chemins, etc. ;
 possibilités d'utilisation d'alias ;
 commande ls colorisée (ie, ls --color utilise la variable $LS_COLORS comme la commande GNU ls) ;
 reconnexion automatique lors des pertes de connexions ;
 possibilité d'utiliser les commandes get, put, fxp, ls, rm, récursivement ;
 possibilité d'ouvrir plusieurs connexions simultanément ;
 mise en file d'attente des fichiers à traiter ;
 client hautement configurable ;
 login automatique et sauvegarde de sessions (bookmarks) ;
 redirection vers des commandes locales ou fichier ;
 support des proxys ;
 support de Kerberos (version 4 et 5, heimdal, kth-krb ou MIT) ;
 support du protocole SSH2.

Liens externes 
 
 Page du projet sur Sourceforge, où le développement s'est poursuivi jusqu’en 2005

Client FTP
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix